Rosatti puede hacer referencia a:

Horacio Rosatti, político y abogado argentino.
Rudy Rosatti, jugador estadounidense de fútbol americano.
Thomas James Rosatti, botánico estadounidense.